Lenarz ist der Familienname von:

 Thomas Lenarz (* 1956), deutscher Mediziner und Hochschullehrer für HNO-Heilkunde
 Minoo Lenarz (1966–2015), iranisch-deutsche Medizinerin und Hochschullehrerin für HNO-Heilkunde